14-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 июля по 25 октября 1952 года. Победителем однокругового турнира стал московский «Спартак» (четвёртый чемпионский титул).

 Все игры, кроме двух, были проведены в Москве.
 После трёх матчей «за провал команды на Олимпийских играх, за серьёзный ущерб, нанесённый престижу советского спорта» команда ЦДСА была снята с турнира и расформирована. Все её результаты были аннулированы. Поводом для расформирования команды послужил проигрыш сборной СССР, в составе которой находились пятеро игроков ЦДСА, сборной Югославии в 1/8 финала футбольного турнира в Хельсинки. Сыграло свою роль и наличие сложных отношений между И. Сталиным и лидером Югославии И. Б. Тито.

Достаточно позднее начала чемпионата в Классе «А» было связано с подготовкой сборной СССР к Олимпийским играм. В ряде товарищеских матчей сборная играла под вывесками ЦДСА и «Сборная Москвы». В первой половине года также был сыгран имевший официальный статус турнир на приз Всесоюзного комитета, в котором приняли участие 15 команд-участниц чемпионата и сборная Москвы, игравшая вне конкурса. На предварительном этапе команды были разбиты на 4 группы, игры каждой группы проводились в отдельном городе (Харькове, Киеве, Баку и Тбилиси) в один круг, три команды четвёртой группы также провели по одному матчу с командами Москва-I и Москва-II, которые играли вне зачёта. В финальный турнир, проходивший в Москве и игравшийся также по системе однокругового турнира, выходили по две лучшие команды из каждой группы (сборная Москвы сыграла не со всеми соперниками, также остался не сыгранным матч между московским «Динамо» и «Зенитом», но он уже не влиял на определение итогового победителя). Обладателем приза стал ЦДСА.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Андрей Зазроев («Динамо» (К)) — 11 голов в 12 матчах.

Аннулированные матчи 
Аннулированные матчи ЦДСА (Москва):
 5 августа, «Динамо» (Москва) — ЦДСА 0:1 (В.Бузунов)
 9 августа, ЦДСА — «Динамо» (Тбилиси) 3:2 (Маргания — авт., Дзяпшипа — авт., В. Николаев — Чкуасели — 2)
 13 августа, ЦДСА — «Крылья Советов» (Куйбышев) 4:2 (Гринин, Родин, В. Бузунов, Дёмин — Ф. Новиков, В. Ворошилов)

Переходные матчи 
Команда Класса «А» — «Зенит» Ленинград выиграла переходные матчи у чемпиона Ленинграда и сохранила право выступать в Классе «А» на следующий год.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1952
1952
Футбол в Москве
Футбольные соревнования в Москве